A Portugal Songs é uma tabela musical semanal de Portugal, publicada pela revista norte-americana Billboard. A tabela classifica as vinte e cinco canções mais populares em Portugal e baseia-se em vendas digitais e streaming fornecidos pela Luminate Data. Foi lançada oficialmente em fevereiro de 2022 como parte da coleção de paradas Hits of the World da Billboard, e substituiu a Portugal Digital Songs, que foi publicada de 2007 até 2021.

A primeira canção número um da Portugal Songs foi "Malvadão 3", interpretada por Xamã, Neo Beats e Gustah, na semana de 19 de fevereiro de 2022. A canção número um atual da tabela é "Die for You" por The Weeknd e Ariana Grande.

Compilação 
A parada acompanha o desempenho das canções de sexta a quinta-feira. As classificações da parada são baseadas em downloads digitais de lojas de música online de serviço completo (excluem-se as vendas de sites diretos ao consumidor, como a loja de um artista individual) e streaming ocorrido em Portugal durante o período de contagem. Todos os dados são fornecidos pela MRC Data.

Lista de canções número um

Recordes de canção

Mais semanas no número um

Ligações externas 
 

Tabelas musicais de singles da Billboard
Paradas de sucesso de Portugal